Горишка се може односити на:
 Горишка (регија), статистичка регија у Словенији
 Горица (округ), округ у Италији

Види још 
 , насеље у Словенији